Turnieje piłki ręcznej na XI Igrzyskach Ameryki Środkowej odbyły się w dniach 4–8 grudnia 2017 roku w stolicy Nikaragui, Managui. Turnieje służyły również jako kwalifikacje do innych zawodów.

Informacje ogólne 
Zawody odbyły się w Gimnasio de Balonmano IND (Instituto Nicaragüense de Deportes) w dniach 4–8 grudnia 2017 roku. Zostały rozegrane systemem kołowym w ramach jednej grupy, dodatkowo w przypadku kobiet nastąpiła po niej faza pucharowa.

W obu turniejach triumfowały reprezentacje Gwatemali, a najwięcej bramek zdobywali ich przedstawiciele Militza Lavarreda i Víctor Morales. Czołowe trójki obu zawodów zyskały awans do Igrzysk Ameryki Środkowej i Karaibów 2018.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Faza grupowa

Faza pucharowa

Przypisy 

Piłka ręczna na igrzyskach Ameryki Środkowej
Igrzyska Ameryki Środkowej 2017
2017 w piłce ręcznej